Ženská čtyřhra Bank of the West Classic 2017 probíhala na začátku srpna 2017. Do deblové soutěže stanfordského tenisového turnaje nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl americký pár Raquel Atawová a Abigail Spearsová, ale rozhodly se spolu nehrát. Atawová nastoupila s Čan Chao-čching, aby v prvním kole podlehly Jennifer Bradyové a Madison Keysové. Spoluhráčkou Spearsové se stala krajanka Coco Vandewegheová, s níž se probojovala do finále.

Vítězem se stal třetí nasazený pár Abigail Spearsová a Coco Vandewegheová, který ve finále zdolal francouzsko-polskou dvojici Alizé Cornetová a Alicja Rosolská po dvousetovém průběhu 6–2 a 6–3. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů, získaly premiérovou společnou trofej a staly se devátým ryze americkým vítězným párem turnaje. Spearsová vybojovala jubilejní dvacátý deblový titul na okruhu WTA Tour a pro Vandewegheovou to bylo druhé takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
  Raquel Atawová /  Čan Chao-čching (1. kolo)
  Gabriela Dabrowská /  Sü I-fan (1. kolo)
  Abigail Spearsová /  Coco Vandewegheová (vítězky)
  Čuang Ťia-žung /  Miju Katová (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Silicon Valley Classic
WTA Tour 2017
Tenis v USA v roce 2017